Santa Maria sopra Minerva désigne,  en Italie, plusieurs édifices religieux :

 L'église Santa Maria sopra Minerva bâtie sur le Temple de Minerve à Assise.
 Santa Maria sopra Minerva, l'église Sainte-Marie sur la Minerve à Rome.

En outre, Santa Maria sopra Minerva est un titre cardinalice rattaché à la seconde église ci-dessus.

Homonymie de vocable chrétien en italien